Алесса́ндро Креше́нци (; ) — итальянский футболист, защитник клуба «Кремонезе».

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в клубе «Марино 90», после чего перешёл в «Лодиджани», а оттуда в «Рому».
В сезоне 2008/09 попал в первую команду и дебютировал в Серии А 15 марта 2009 года в матче против «Сампдории» (2:2). В сезоне 2009/10 отправился в аренду в «Гроссето».

17 июля 2010 года перешёл в «Кротоне» на правах аренды с правом выкупа. Сезон 2011/12 футболист был арендован «Бари». 2 августа 2012 года Крешенци снова отправился в аренду, но в другой итальянский клуб — «Пескару».

25 января 2013 года присоединился к «Новаре» на правах аренды.

В сборной 
Крешенци дебютировал за сборную до 21 года 25 марта 2009 года в игре против сверстников из Австрии (2:2). До этого он выступал за юношеские команды для игроков до 18 и 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на figc.it
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Кремонезе»